Zhouzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhouzhuang (sockenhuvudort), Jiangsu, 
 Zhouzhuang (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar